Вести:
 Вести — газета в Израиле
 Вести — газета в Ленинградской области
 Вести — газета в Латвии
 Вести — газета на Украине